Vanadis kan syfta på:

 En fruktbarhetsgudinna i nordisk mytologi, se Freja
 HM Vanadis, en svensk ångfregatt
 240 Vanadis, en asteroid 
 Vanadis (djur), ett släkte av ringmaskar

Se även 
Vanadis världsomsegling 
Vanadislunden, park i Stockholm 
Vanadisvägen, gata i Vasastan, Stockholm 
Vanadisplan, öppen plats i Vasastan i Stockholm 
Vanadisbadet, utomhusbad i Vasastan i Stockholm